В отборочную группу 10 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Ирландия, Россия, Швейцария, Грузия и Албания. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Швейцария, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Россия, заняв второе место, получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Александр Фрай

4 мяча
  Шота Арвеладзе
  Дмитрий Булыкин

3 мяча
  Гари Дохерти
  Сергей Игнашевич
  Хакан Якин

2 мяча
  Альтин Ляля
  Эрвин Скеля
  Игли Таре
  Дэмьен Дафф
  Робби Кин
  Андрей Каряка
  Александр Кержаков
  Сергей Семак

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году